2 miejscowości w Polsce: 
 Przyborowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Przyborowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria

Zobacz też: Przyborowice Dolne, Przyborowice Górne